Municipio de Ramsey puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ramsey (condado de McCook, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de McCook.
 Municipio de Ramsey (condado de Fayette, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Ramsey (condado de Kossuth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Kossuth.